Guglielmo I di Narbona (ca. 1364-1397), visconte di Narbona dal 1382 al 1397
 Guglielmo II di Narbona (ca. 1383-1424), figlio del precedente e suo successore, visconte di Narbona dal 1397 al 1424 e giudice di Arborea dal 1407 al 1420
 Pierre de Tiniéres (m. 1447), fratellastro del precedente e suo successore, visconte di Narbona dal 1424 al 1447 (con il nome di Guglielmo III di Narbona) e giudice titolare di Arborea dal 1424 al 1427